Herpel steht für:

 Herpel (Drolshagen), ein Stadtteil von Drolshagen in Nordrhein-Westfalen
 Herpel (Arkansas), eine Ortschaft im Stone County (Arkansas), im US-Bundesstaat Arkansas

Herpel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Carl Herpel (1850–1933), deutscher Marinemaler
 Ludwig Herpel (1887–1934), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Paulina Herpel (* 1998), dreifache deutsche Meisterin 2017 im Stand Up Paddling

Siehe auch:
 Herbel